Le nom Mounds peut désigner :

Patronyme 

 Maxi Mounds, de son vrai nom Jenna Curlington, née en 1964, modèle, strip-teaseuse et actrice pornographique américaine.

Toponyme 

 Monument national des Effigy Mounds, monument national situé dans l'Iowa ;
 Mounds (Illinois), petite ville du comté de Pulaski dans l'Illinois ;
 Parc d'État des Mounds, parc d'État situé dans le centre de l'Indiana ;
 Mounds, ville située en Oklahoma ;
 Spiro Mounds, un des sites archéologiques précolombiens les plus importants des États-Unis ;
 Wickliffe Mounds, site archéologique situé dans l'État du Kentucky.